Apokalipsa Jakuba (pierwsza)
 Apokalipsa Jakuba (druga)